

Animal 
 L'alpine est une race caprine originaire des Alpes.
 L'Alpine (Malacosoma alpicola) est une espèce de lépidoptères.

Automobile 
 Alpine est une marque automobile française créée en 1955 par Jean Rédélé qui fut reprise par Renault au début des années 1970 ;
 Alpine F1 Team est une écurie de Formule 1 évoluant depuis 2021 ;
 Alpine Endurance Team est une écurie d'endurance évoluant depuis 2021 ;
  Alpine est un modèle automobile de la marque britannique Sunbeam ;
 Alpine Electronics est un fabricant japonais de systèmes audio pour l'automobile fondé en 1967.

Construction 
 Alpine Mayreder également appelée Alpine Bau GmbH une entreprise de travaux publics autrichienne fondée en 1965.

Toponyme 

 Alpine, une localité du Borough de North Slope en Alaska ;
 Alpine, census-designated place située en Arizona ;
 Alpine, une localité du comté de San Diego en Californie ;
 Alpine, une localité du comté de Los Angeles en Californie ;
 Alpine, une localité du comté de Mendocino en Californie ;
 Alpine, un borough du comté de Bergen dans le New Jersey ;
 Alpine, une localité du comté de Brewster au Texas ;
 Alpine, une localité du comté d'Utah, dans l'Utah ;
 Alpine, une localité du comté de Lincoln, dans le Wyoming.

Autres 
  est le titre de plusieurs revues de hautes montagnes.
 Alpine est un logiciel libre de messagerie.
 Alpine decline est un groupe de rock expérimental.
 Alpine Linux est une distribution Linux.
 Alpine Lager est une marque de bière brassée par la brasserie Moosehead au Nouveau-Brunswick.

Voir aussi 
 Alpes